Serenada – forma muzyczna
 Serenada – album Michała Urbaniaka
 Serenada – CDP w Teksasie
 Centrum Handlowe Serenada